

Pessoas 
 Marco Silano (general em 207 a.C.), general que serviu com Cipião Africano na campanha ibérica da Segunda Guerra Púnica.
 Caio Júnio Silano (cônsul em 10), cônsul em 10;

Química 
 Silano, SiH4, composto de silício análogo do metano.
 Silanos, compostos de silício análogos dos alcanos, mas com silício no lugar do carbono. Por exemplo, o trissilano é o análogo do propano, tem a mesma estrutura do propano, e fórmula Si3H8.
 Organossilanos, compostos de silício análogos dos hidrocarbonetos, em que alguns (mas não todos) os carbonos são substituídos por silício. Por exemplo, o metilsilano é o análogo do etano, em que um dos dois carbonos foi substituído por silício.

Ver também 

Desambiguação